Butler Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Butler Mountain (Alabama)	
 Butler Mountain (Arizona)	
 Butler Mountain (Idaho)	
 Butler Mountain (Mariposa County, Kalifornien)	
 Butler Mountain (Siskiyou County, Kalifornien)	
 Butler Mountain (Nevada)	
 Butler Mountain (Buncombe County, North Carolina)	
 Butler Mountain (Henderson County, North Carolina)	
 Butler Mountain (Oregon)	
 Butler Mountain (Pennsylvania)	
 Butler Mountain (Tennessee)	
 Butler Mountain (Nelson County, Virginia)	
 Butler Mountain (Rappahannock County, Virginia)	
 Butler Mountain (West Virginia)